Fiorano puede referirse a:
 Fiorano Canavese, una localidad y comuna italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia.
 Fiorano Modenese, una ciudad de la provincia de Módena, Italia.
 Fiorano al Serio, una localidad y comuna italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, Italia.
 Circuito de Fiorano, un autódromo de pruebas, propiedad de la empresa italiana Ferrari, localizado a las afueras de Fiorano Modenese.
 Ferrari 599 GTB Fiorano, un modelo de automóvil deportivo de Ferrari.